Mișcarea Populară se poate referi la:

 Mișcarea Populară, un partid politic din România
 Fundația Mișcarea Populară, o organizație politică din România
 Mișcarea Populară Antimafie, un partid politic din Republica Moldova
 Mișcarea Populară de Eliberare a Angolei - Partidul Muncii, un partid politic din Angola